По́ттер () — поширене англійське прізвище, утворене від potter — «гончар».

Відомі носії 

Чоловіки
 Ван Ранселер Поттер ( 1911) — американський вчений;
 Грем Поттер (1975) — англійський футболіст і футбольний тренер;
 Генрі Поттер (1881—1955) — американський гольфіст;
 Даррен Поттер (нар. 1984) — ірландський футболіст;
 Джон Поттер — британський хокеїст на траві;
 Корі Поттер — американський хокеїст;
 Паулюс Поттер (1625—1654) — голландський художник;
 Пітер Сімонс Поттер (між 1597—1601 — 1652/1653) — голландський художник;
Жінки
 Беатріс Поттер (1866—1943) — англійська дитяча письменниця;
 Кассандра Поттер (нар. 1981) — американська спортсменка;
 Керол Поттер (нар. 1948) — американська акторка;
 Моніка Поттер ( 1971) — американська акторка;
 Саллі Поттер (нар. 1949) — британська кінорежисерка.

Персонажі 
 Гаррі Поттер — головний герой однойменної серії книг Джоан Роулінг;
 Джеймс Поттер — батько Гаррі Поттера;
 Лілі Поттер — мати Гаррі Поттера;
 Джіні Візлі (Поттер) — дружина Гаррі Поттера;

Топонім



Округи
 Поттер — округ у Техасі;
 Поттер — округ у Пенсільванії;
 Поттер — округ у Південній Дакоті.

Населені пункти
 Поттер — місто, штат Нью-Йорк
 Поттер — селище, штат Небраска
 Поттер Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Поттер Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Поттер — селище, штат Вісконсин

Інше 

 7320 Поттер — астероїд.
 Потер — інша назва термопоту, побутового електроприлада.

Англійські прізвища